Марица Бустаманте () је венецуеланска глумица и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Венецуеланске глумице
Биографије живих особа